

Patronyme 

 Andrea Ranocchia (né en 1988), footballeur italien ;
 Filippo Ranocchia (né en 2001), footballeur italien.